Gotham – regionalny magazyn
 Gotham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Dorset
 Gotham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Sussex
 Gotham – jednostka osadnicza w USA, w stanie Wisconsin
 Gotham – bezszeryfowy krój pisma
 Gotham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire
 Gotham – amerykański serial telewizyjny
 Gotham – zespół muzyczny
 Gotham City – fikcyjne miasto